L'expression « glande vestibulaire » peut faire référence à :
 les glandes vestibulaires majeures, ou glandes de Bartholin ;
 les glandes vestibulaires mineures, ou glandes de Skene.

Voir aussi